Ein Stadium (Plural Stadien bzw. Stadia) ist
 ein per Zeitintervall eingegrenzter Zustand eines Objekts
 eine Unterteilung von Stadial
 Stadium (Verbalkategorie): eine Verbalkategorie, die der Aktionsart des Resultativs nahesteht bzw. dessen übergeordnete Kategorie darstellt
 Schweregrad oder Klassifikation einer Krankheit in der Medizin

Siehe auch:

 The Stadium, Bergkessel auf Elephant Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Stadion (Begriffsklärung)